Eerste divisie (1989/1990) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1989/1990.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
Statystyki na rsssf.com

Eerste divisie
1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
1989 w Holandii
1990 w Holandii